Місячний сарос 114 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 13 травня 971 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 22 червня 2233, коли Місяць останній раз торкнеться її південного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 13 повних затемнень від 28 лютого 1458 до 17 липня 1674, 19 часткових перед повними від 7 серпня 1115 до 18 лютого 1440 і 12 часткових після повних від 28 липня 1692 до 26 листопада 1890.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 31 січня 1999 і наступним буде також півтіньове 11 лютого 2017.

Найдовшим у серії повним затемненням було 35-е, яке відбулось 24 травня 1584 і тривало 106,1 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 114 

Місячні сароси